Foho Leolaco steht für:

 Leolaco, ein Berg bei Cailaco in der Gemeinde Bobonaro, Osttimor
 Leolaco (Dai-Sua), ein Berg im Suco Dai-Sua, Gemeinde Manufahi, Osttimor